Гроди — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Гроди — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Гроди — деревня в Островецком районе Гродненской области.
 Гроди — деревня в Ошмянском районе Гродненской области.